Le mot chrysallis, translittération du grec , est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin féminin signifiant « chrysalide ».

Le mot chrysalis est sa transcription en anglais (même sens).

Sciences et techniques 
 En biologie,  est un genre de petits escargots terrestres à respiration aérienne, de la famille des Camaenidae (sous-famille des Helicostylinae).
 En planétologie, Chrysalis est un hypothétique satellite de Saturne, dont la déstabilisation de l'orbite pourrait expliquer l'obliquité de la planète et la formation de ses anneaux.

Culture et société

Cinéma 
 Chrysalis est un film de Julien Leclercq, sorti en 2007.
 Chrysalis est un film de Paula Ortiz, sorti en 2011.

Entreprises 
  est une compagnie britannique dans le domaine de la musique, de la radio et de l'édition.
  est une station de radio britannique, ancienne filiale du groupe précédent.
  est un éditeur de musique indépendant britannique, ancienne filiale du groupe précédent.
  est un éditeur britannique, filiale du groupe.
 Chrysalis Records est un label de musique créé par Chrysalis Group, appartenant maintenant à EMI.

Musique 
 Chrysalis est le titre anglais de l'album Désirs contraires de la chanteuse Anggun, sorti en 2000.
 Chrysalis est le premier mini-album du girl group sud-coréen I.O.I, sorti en 2016.
 In Chrysalis est un EP du groupe Boysetsfire, sorti en 1998.
 The Chrysalis Years est une compilation de trois CD, qui comprend les cinq albums des Ramones.

Notes et références